

Geografie 
 Fier (prefectuur), prefectuur van Albanië
 Fier (district), district in de gelijknamige prefectuur
 Fier (stad), hoofdstad van zowel district als prefectuur
 Fier (rivier) in Frankrijk

overige 
 Fier (album), vierde studioalbum van Nick & Simon
 Fier (A73), sculptuur bij het Gelderse Beuningen op de kop van het geluidsscherm langs de A73
 synoniem van trots